Smiljanić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Smiljanić (* 1976), serbischer Basketballspieler
 Aleksandra Smiljanić (* 1970), serbische Ingenieurwissenschaftlerin und Politikerin
 Boris Smiljanić (* 1976), Schweizer Fußballspieler
 Božidar Smiljanić (1936–2018), jugoslawischer bzw. kroatischer Schauspieler
 Damir Smiljanić (* 1972), serbischer Philosoph 
 Kristina Smiljanić (* 1991), kroatische Handball- und Beachhandballspielerin
 Milan Smiljanić (* 1986), serbischer Fußballspieler
 Milenko Smiljanić (1942–2012), serbischer Gewerkschaftsfunktionär
 Mirko Smiljanic (* 1951), Hörfunk und Wissenschaftsjournalist
 Radomir Smiljanić (1934–2019), jugoslawischer bzw. serbischer Schriftsteller
 Stefan Smiljanič (* 1991), slowenischer Fußballspieler
 Zoran Smiljanić (* 1961), jugoslawischer bzw. slowenischer Comiczeichner und Karikaturist